Imię i nazwisko Francesco Bianchi nosili lub noszą m.in.:
 Francesco Bianchi (1447–1510) – włoski malarz epoki renesansu
 Francesco Bianchi (1682–1742) – włoski architekt
 Francesco Bianchi (1752–1810) – włoski kompozytor operowy
 Francesco Bianchi (1940–1977) – włoski lekkoatleta, średniodystansowiec, olimpijczyk z 1964

Zob. też:
 Franciszek Ksawery Bianchi (1743–1815) – święty katolicki
 Frang Bardhi zw. Francesco Bianchi (1606–1643) – albański duchowny, biskup